Джанер () — турецкое мужское имя тюркского и персидского происхождения.

Выступает также как фамилия.

Известные носители имени 
 Эркин, Джанер, турецкий футболист

 Джанер Джиндорук, турецкий актёр

Примечания 

Турецкие имена